Der ESV Bad Bayersoien ist ein Sportverein aus dem oberbayerischen Bad Bayersoien im Landkreis Garmisch-Partenkirchen. Er wurde 1951 gegründet und besteht aus den Abteilungen Eishockey, Dart, Ski, Rad, Kraft und Eisstock. Die Herrenmannschaft der Eishockeyabteilung spielte früher mehrere Jahre in der vierthöchsten Spielklasse Deutschlands. Seine Heimspiele trägt der ESV in der Eissporthalle Peiting aus.

Geschichte 
Der ESV Bad Bayersoien wurde 1951 mit den Abteilungen Eishockey und Skilauf gegründet.
Später kamen noch die Sparten Wandern (Langlauf und Volksmarsch), Eisstock, Tischtennis und Gymnastik hinzu. Heute besteht der ESV aus den Sparten Eishockey, Dart, Ski, Rad, Kraft und Eisstock.

Eishockey 
Die Eishockey-Mannschaft des ESV Bad Bayersoien nahm bereits in den 1950er Jahren am Ligenspielbetrieb teil und konnte 1955 mit der Meisterschaft der Bezirksklasse, der Meisterschaft 1956 in der Bayerischen Kreisliga und den damit verbundenen Aufstieg in die zweitklassige Bayerische Landesliga, erste Erfolge erzielen. In der Zeit von 1979 bis 1988 spielte das ESV-Team in der Natureis-Bayernliga und gewann dabei 1980 und 1985 die Bayerische Natureis-Meisterschaft. Nach Einführung der Kunsteis-Bayernliga war es nicht mehr möglich aus der Natureis-Bayernliga in den DEB-Bereich aufzusteigen, weshalb der ESVB ab der Saison 1987/88 in die Bayerische Landesliga wechselte. Bereits im ersten Jahr in der Landesliga gewann die ESV-Mannschaft die Meisterschaft in der Gruppe Süd und im zweiten Jahr sicherte sie sich den Aufstieg in die Kunsteis-Bayernliga. In den beiden darauf folgenden Jahren erreichte das ESV-Team jeweils die Qualifikationsrunde zur Regionalliga, wobei der Aufstieg erst im zweiten Anlauf glückte und sie dann ab 1991/92 bis 1993/94 Regionalliga spielte. Es folgte der freiwillige Rückzug in die Bayerische Landesliga, in der die Mannschaft am Ende der Saison als Meister in der Gruppe Süd feststand. Danach spielte das Bayersoiener Team, mit Ausnahme von einem Jahr Bezirksliga, durchgehend bis 2006 in der Bayerischen Landesliga. Seit 2006 gehört die Eishockeymannschaft der Bayerischen Bezirksliga an, wo sie meistens vordere Plätze belegte. Im Jahr 2011 gründeten der ESV Bad Bayersoien und der EC Peiting 1b eine Spielgemeinschaft in der Bayerischen Bezirksliga. Gemeinsame Erfolge in diesem Zeitraum waren zwei Vizemeisterschaften und eine Meisterschaft in der Bezirksliga Süd.

Erfolge

Platzierungen 

Quelle: rodi-db.de, Quelle: passionhockey.com  Auf-/Abstieg ↑ ↓

Eisstadion 
Das Natureisstadion Bad Bayersoien wurde früher auch von der Eishockeyabteilung genutzt.
Da das Stadion nach den Auflagen des BEV für den Ligenbetrieb nicht mehr zugelassen ist, trägt das Eishockey-Team des ESV heute seine Heimspiele in der 2.500 Zuschauer fassenden Eissporthalle Peiting aus.

Weblinks 
 Website ESV Bayersoien
 Chronik ESV Bayersoien

Einzelnachweise 

Bad Bayersoien, ESV
Bad Bayersoien
Sportverein (Landkreis Garmisch-Partenkirchen)
Gegründet 1951